Пирожки — форма множественного числа от пирожок.

Россия 
 Пирожки — деревня в Каргапольском районе Курганской области, упразднена в 1987 г.
 Пирожки — деревня в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае.

Украина 
 Пирожки — село в Малинском районе Житомирской области.